Ру́бан Анато́лий Дми́триевич () — советский и российский учёный, горный инженер, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук, один из основоположников эффективных и экологически безопасных геотехнологий комплексного освоения недр.

Биография 
Родился 15 октября 1948 года в селе Кораблёвка Серебряно-Прудского района, Московской области

В 1973 году окончил Московский горный институт (сегодня – Горный институт НИТУ «МИСиС») по специальности горный инженер-физик.

В 1985 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук, в 1995 году — докторскую диссертацию (тема: «Физико-технические основы сейсмического мониторинга горного массива для повышения эффективности производства на угольных предприятиях»).

С 1973 по 2003 год работал в Институте горного дела им. А. А. Скочинского (с 1997 г. — Национальный научный центр горного производства-ИГД им. А. А. Скочинского), в котором прошел трудовой путь от стажера-исследователя до генерального директора (1996).

С 1996 года — действительный член Академии горных наук и член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН).

В 1997 году избран членом-корреспондентом Российской Академии наук (РАН).

С 2003 года — в Институте проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН):
 2003—2004 год — заведующий научным отделом геотехнологических проблем комплексного освоения недр;
 2004—2010 год — заместитель директора по научной работе;
 с 2011 года — директор ИПКОН РАН.

В 2003 году решением ВАК удостоен учёного звания профессора.

С 2005 года — член совета директоров компании «СУЭК».

С 2006 года — председатель совета директоров группы компаний «СИБПЛАЗ».

Профессор Московского государственного горного университета. Входил в составы экспертного совета по разработке месторождений твердых полезных ископаемых ВАК РФ, Научного совета Российской Академии наук по проблемам горных наук, являлся заместителем председателя секции геологии и горных наук экспертного совета по премиям Правительства РФ в области науки и техники.

Один из руководителей научно-технической программы «Уголь России».

Скончался 26 ноября 2011 года. Похоронен в г. Москве на Троекуровском кладбище.

Научный вклад 
Крупный специалист в области физических процессов горного производства. Используя современные геолого-геофизические методы исследований, разработал физико-технические основы мониторинга состояния, строения и свойств углепородного массива в условиях высокоинтенсивной разработки угольных месторождений подземным и открытым способом.

На основе современных представлений о физике сплошных сред и методов математического моделирования волновых процессов провёл фундаментальные исследования параметров сейсмических волновых полей в неоднородном горном массиве, содержащем внутренние волноводы (угольные пласты) и нарушения, вызванные горными работами.

Разработал и обосновал методологию создания структур автоматизированных систем контроля состояния свойств и строения горного массива на угледобывающих предприятиях, в том числе методологию шахтной сейсморазведки с использованием интерференционных волн, обеспечивающую пространственное восстановление и оценку параметров:
 природных и техногенных аномалий строения горного массива;
 малоамплитудных горно-геологических нарушений;
 опасных зон повышенного горного давления.

Разработал методологию пространственно-временной оценки сейсмического режима углепородного массива и прогноза на этой основе опасных гео- и газодинамических явлений.

Исследования, выполненные А. Д. Рубаном, позволили создать физико-технические основы и технологии сейсмического мониторинга горного массива на угледобывающих предприятиях, для эффективного применения высокопроизводительного очистного (добычного) оборудования и обеспечения безопасности горных работ по фактору горно-геологических условий.

Автор более 130 научных публикаций, включая монографии, а также 21 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Основные научные труды 
 Методы и средства экологического контроля и экологический мониторинг / Вартанов А. З., Рубан А. Д., Шкуратник В. Л. Под научной ред. А. Д. Рубана. : — Горная книга, 2009. — 649 с.
 Подготовка и разработка высокогазоносных угольных пластов / Рубан А. Д., Артемьев В. Б., Забурдяев В. С. и др. Под ред. А. Д. Рубана, М. И. Щадова — : Горная книга, 2010. — 500 с.
 Трубецкой К. Н., Рубан А. Д., Викторов С. Д. и др. Фрактальная структура нарушенности каменных углей и их предрасположенность к газодинамическому разрушению — ДАН, 2010, том 431, № 6. — с. 818—831.

Награды и звания 
 1997 — Медаль «В память 850-летия Москвы»
 1997 — Премия имени академика А. А. Скочинского
 2000 — Орден Дружбы
 2010 — Орден Почёта
 2012 — Премия имени академика А. А. Скочинского
 ? — Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Память 
С 1 января 2013 года Шахта «Красноярская» (ОАО «СУЭК-Кузбасс») переименована и носит название «Шахта имени А. Д. Рубана».

Примечания

Литература 
 С Кузбассом связанные судьбы: Анатолий Дмитриевич Рубан
 Анатолий Дмитриевич Рубан. Некролог. — Журнал «Рациональное освоение недр».
 Учёные ИГД им. А. А. Скочинского и развитие горной науки / Под ред. Ю. Л. Худина. —  : Изд-во АГН, 1997. — 239 с. : ил.

Ссылки 

 
 А. Д. Рубан в архиве РАН.
 Анатолий Рубан в Большой биографической энциклопедии.
 Рубан, Анатолий Дмитриевич — биография.
 Его статьи в РИНЦ

Горные инженеры СССР
Персоналии:Угольная промышленность
Учёные:Промышленная безопасность
Учёные:Горное дело
Учёные:ИГД им. А. А. Скочинского
Выпускники Московского государственного горного университета
Похороненные на Троекуровском кладбище
Горные инженеры России
Преподаватели Московского государственного горного университета